

Ліг — комуна в землі Рейнланд-Пфальц.

Ліг — місто в Колубарському окрузі.
 Ліг — община в Колубарському окрузі.